Pianosonate nr. 5 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 5 (Mozart)
 Pianosonate nr. 5 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 5 (Skrjabin)
 Pianosonate nr. 5 (Somers)
 Pianosonate nr. 5 (Weinberg)